Список цифровых синглов № 1 США 2009 года представляет собой список синглов, занимавших 1 место в 2009 году еженедельном хит-параде Hot Digital Songs, в который входят самые продаваемые синглы в США через Интернет. Хит-парад составляется журналом Billboard при помощи системы сбора данных Nielsen SoundScan.

См. также 
 2009 год в музыке
 Список альбомов электронной музыки №1 2009 года (Billboard)
 Список радио хитов №1 2009 года (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2009 году (Billboard)
 Список танцевальных радио хитов №1 2009 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2009 года (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2009 года (Billboard)
 Список кантри-хитов № 1 2009 года

Примечания 

Чарты Billboard 2009 года
Списки цифровых синглов США
Списки хитов № 1 в США 2009 года